USS Boise ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a Boise, Idaho. 

 El , fue un crucero ligero dado de alta en 1938. El buque fue posteriormente vendido a Argentina.

 El , es un submarino nuclear de ataque clase Los Angeles.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos